Les Essarts puede referirse a: 

 Les Essarts, comuna francesa situada en Eure.
 Les Essarts, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Les Essarts, comuna francesa situada en Vendée.